Il toponimo Păltiniş può riferirsi a diverse località della Romania:
Păltiniș, comune del distretto di Botoșani
Păltiniș, comune del distretto di Caraș-Severin
Păltiniș, comune del distretto di Sibiu